Gerštorf (něm. Gersdorf) může být počeštělý název více českých obcí:

 Loučná (Hrádek nad Nisou), část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Mezihoří (Blatno), část obce Blatno v okrese Chomutov